Långgölen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (3,5 ha)
Lilla Långgöl, sjö i Hultsfreds kommun, 
Långgöl (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Långgöl (Hannäs socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Långgöl (Locknevi socken, Småland, 640226-151712), sjö i Vimmerby kommun,  (12,4 ha)
Långgöl (Locknevi socken, Småland, 640428-151104), sjö i Vimmerby kommun, 
Långgöl (Långasjö socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun, 
Långgöl (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Långgöl (Norra Solberga socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 
Långgöl (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Långgöl (Ukna socken, Småland, 644065-152473), sjö i Västerviks kommun, 
Långgöl (Ukna socken, Småland, 644303-153083), sjö i Västerviks kommun, 
Långgöl (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun, 
Långgöl (Västra Eds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (13,3 ha)
Långgöl (Överums socken, Småland, 643380-152836), sjö i Västerviks kommun, 
Långgöl (Överums socken, Småland, 643757-152155), sjö i Västerviks kommun, 
Långgölen (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (2,1 ha)
Långgölen (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (9,22 ha)
Långgölen (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Långgölen (Höreda socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 
Långgölen (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (18,6 ha)
Långgölen (Kävsjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun, 
Långgölen (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Långgölen (Södra Vi socken, Småland, 639502-149276), sjö i Vimmerby kommun, 
Långgölen (Södra Vi socken, Småland, 641472-149376), sjö i Vimmerby kommun, 
Långgölen (Tofteryds socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun, 
Stora Långgöl, sjö i Hultsfreds kommun,  (9,22 ha)
Långgölen (Asby socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Långgölen (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (5,1 ha)
Långgölen (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Långgölen (Kvillinge socken, Östergötland, 650555-151753), sjö i Norrköpings kommun, 
Långgölen (Kvillinge socken, Östergötland, 650830-151461), sjö i Norrköpings kommun, 
Långgölen (Norrköpings socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Långgölen (Simonstorps socken, Östergötland, 651090-152494), sjö i Norrköpings kommun, 
Långgölen (Simonstorps socken, Östergötland, 651154-152244), sjö i Norrköpings kommun,  (7,15 ha)
Långgölen (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Långgölen (Svinhults socken, Östergötland, 640368-147904), sjö i Ydre kommun, 
Långgölen (Svinhults socken, Östergötland, 641108-147756), sjö i Ydre kommun, 
Långgölen (Tidersrums socken, Östergötland, 641328-148778), sjö i Kinda kommun, 
Långgölen (Tidersrums socken, Östergötland, 641726-148043), sjö i Kinda kommun, 
Långgölen (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (6,42 ha)
Stora Långgölen, sjö i Boxholms kommun, 
Långgölen (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (0,5 ha)
Långgölen (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,

Se även
Långegöl
Långegyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn